Белицкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Белицкая волость (Лидский уезд) — в составе Виленской губернии, Лидский уезд
 Белицкая волость (Чериковский уезд) — в составе Могилёвской губернии, Чериковский уезд
 Белицкая волость (Бердянский уезд) — в составе Таврической губернии, Бердянский уезд